Segara Anakan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Segara Anakan (lagun), Jawa Tengah, 
 Segara Anakan (sjö), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar